Финал Лиги Европы УЕФА 2016 года — решающий матч розыгрыша Лиги Европы УЕФА 2015/16, 45-го сезона в истории Кубка УЕФА и 7-го сезона в истории Лиги Европы УЕФА. Этот футбольный матч состоялся 18 мая 2016 года на стадионе «Санкт-Якоб Парк» в Базеле.

Победитель получил право сыграть против победителя Лиги чемпионов УЕФА 2015/2016 в матче за Суперкубок УЕФА 2016, который пройдёт 9 августа 2016 года в Норвегии. Также победитель получил право выступить в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА 2016/2017.

Победителем турнира третий раз подряд и пятый раз за последние 11 розыгрышей стал футбольный клуб «Севилья», обыгравший английский «Ливерпуль» со счётом 3:1. Победа «Севильи» обеспечила испанским клубам победу во всех клубных турнирах УЕФА сезона 2015/16, так как в финале Лиги чемпионов встречаются «Реал Мадрид» и «Атлетико Мадрид».

Стадион 

18 сентября 2014 года на заседании исполкома УЕФА в Ньоне было объявлено, что финал пройдёт в Базеле на стадионе «Санкт-Якоб Парк». Домашний стадион ФК «Базель» принимал четыре европейских финала Кубка кубков в 1969, 1975, 1979 и 1984 годах. На стадионе также проходили матчи чемпионата мира 1954 года и чемпионата Европы 2008 года.

Путь к финалу

Перед матчем

Посол матча 
Бывший швейцарский игрок Александр Фрай был назначен послом финала.

Логотип 
28 августа 2015 года в Монако был представлен официальный логотип матча. На логотипе изображена «Рыночная площадь Базеля».

Матч 
15 апреля 2016 года в штаб-квартире УЕФА швейцарском Ньоне состоялся выбор номинального хозяина матча.

Статистика 

</div>

См. также 
 Финал Лиги чемпионов УЕФА 2016
 Суперкубок УЕФА 2016

Примечания

Ссылки 
 Финал-2016: Базель

2016
Лига Европы УЕФА 2015/2016
Май 2016 года
Международные соревнования по футболу в Швейцарии
Международные спортивные соревнования в Базеле
События 18 мая
Спорт в Швейцарии в 2016 году